Le terme manganite peut faire référence :
au minéral manganite de formule MnO(OH)
aux oxydes mixtes métalliques contenant du manganèse :
au degré d'oxydation +3, par exemple NiMn2O4
au degré d'oxydation +4, par exemple CaMnO3 ou Ca2MnO4
le manganite de lanthane
le manganite de lanthane dopé au strontium

Références

Composé du manganèse